Arystarch (imię)
 Arystarch z Samos
 Arystarch z Samotraki
 Arystarch (postać biblijna)

Zobacz też 
 Aristarchus – strona ujednoznaczniająca